Догель Валентин Олександрович — радянський зоолог, паразитолог, протистолог, член-кореспондент АН СРСР.
 Догель Іван Михайлович — російський фармаколог, заслужений професор.
 Догель Михайло Іванович — доктор міжнародного права, приват-доцент Харківського університету.
 Догель Олександр Степанович — російський гістолог та ембріолог, члкен-кореспондент Петербурзької АН.